Квалификация (от  — качество, в смысле степень проявления достоинств) — в некоторых областях этим термином называется либо процесс оценки уровня качества, либо сами предусмотренные уровни.

 Квалификация (образование) — уровень подготовки выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
 Квалификация (трудовые отношения) — степень или уровень проявления профессиональных достоинств, степень соответствия определённому уровню профессиональных требований. Как правило, каждая должность имеет свой набор квалификационных требований.
 Квалификация (спорт) — квалификационные, отборочные или предварительные соревнования.
 Квалификация (автоспорт).
 Квалификация (уголовное право) — в уголовном праве точная уголовно-правовая оценка конкретного общественно опасного деяния.
 Квалификация (международное частное право) — в международном частном праве процесс определения правовой природы жизненных обстоятельств с целью установления подлежащей применению коллизионной нормы.